

Musique

Chanson 

 The Seeker est une chanson interprétée par The Who.

Groupe 

 The Seekers est un groupe australien.

Cinéma 

 The Seekers est un film américain réalisé par Otis Turner en 1916 ;
 The Seekers est le titre original du film britannique Moana, fille des tropiques, réalisé par Ken Annakin en 1954 ;
 The Seekers est un téléfilm américain réalisé par Sidney Hayers en 1979 ;
 The Seekers est un film américain réalisé par John Bowker en 2003 ;
 The Seekers est un film américain réalisé par Frank Megna en 2006.
 The Seeker (L'identificateur) est un film documentaire de Philippe Cornet sur le travail de l'anthropologue-légiste Bill Haglund.

Voir aussi 
 The Seekers, comic strip britannique publié de 1966 à 1971 ;
 Seeker est un roman de science-fiction écrit par Jack McDevitt et publié en 2005 ;
 Legend of the Seeker : L'Épée de vérité est une série télévisée diffusée à partir de 2008.